

Pessoas
William Paterson
David Paterson
Banjo Paterson
Katherine Paterson
Martin Paterson
Tim Paterson
West Paterson
Owen Paterson

Localidades

Paterson (Nova Jérsei)

Desambiguações de sobrenomes